Redmond (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Redmond (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Redmond (Washington), ciutat a King County (Washington, Estats Units).
 Jim Carrey, James Eugene Redmond Carrey (1962, Ontàrio), còmic i actor de cinema canadenc.
 Lee Redmond (1941), rècord-man de les ungles més llargues del món.